Спортивний клуб Сан-Роке з Лепе () — іспанський футбольний клуб з міста Лепе. Заснований 1956 року. Станом на сезон 2021-2022 виступав у 4-й групі Сегунда Дивізіону КІФФ. Домашні ігри проводить на стадіоні Сьюдад де Лепе місткістю 3512 осіб.

Сезони за дивізіонами

Примітки

Посилання 
 Офіційний веб-сайт 
 Профіль футбольної команди 

Футбольні клуби, засновані 1956
Футбольні клуби Іспанії